Шнајдер (Немачки: Schneider) је немачко презиме са значењем кројач. Може да се односи на:

 Шнајдер (предузеће)
 Шнајдер (Индијана), град у америчкој савезној држави Индијана
 Шнајдер CA1, први француски тенк из периода Првог свјетског рата.
 Сопвит Шнајдер
 Топ Шнајдер-Крезо 75 mm М1907, француски пољски топ

Особе 
 Вера Шнајдер, први научник математичар у Босни и Херцеговини
 Слободан Шнајдер, хрватски књижевник
 Антон Шнајдер (1777–1820), адвокат и вођа Тиролског устанка
 Боб Шнајдер (1965–), амерички поп музичар
 Златко Шнајдер (1903–1931), револуционар и политички радник
 Марија Шнајдер (1952–2011), француска филмска глумица
 Марко Ковач Шнајдер (1910–1944), учесник Народноослободилачке борбе и народни херој Југославије
 Роб Шнајдер (1963–), амерички глумац, комичар, сценариста и режисер
 Роми Шнајдер (1938–1982), француско-аустријска глумица
 Френи Шнајдер (1964–), бивша швајцарска алпска скијашица